Localidades na Alemanha
Lindau (Bodensee)
Lindau (Schleswig-Holstein)
Lindau (distrito)
Localidades da Suíça
Lindau (Suíça)

Desambiguações de topônimos